Демьяново — посёлок городского типа в Подосиновском районе Кировской области (Россия). Административный центр Демьяновского городского поселения. Статус посёлка городского типа — с 1960 года. Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», включён в список моногородов Российской Федерации (с риском ухудшения социально-экономического положения).

Расположен на правом берегу реки Юг. Конечная станция (Подосиновец) железнодорожной ветки от станции Панасюк (на линии Киров — Котлас). Лесоперерабатывающий комбинат.

История 
Своим возникновением посёлок Демьяново обязан началу строительства в 1954 году на правом берегу реки Юг Подосиновского лесоперевалочного комбината (в постсоветские годы реорганизованный в ЛПК «Полеко»). На всесоюзную стройку съезжались как местные жители окрестных сёл и деревень, так и комсомольцы со всех уголков СССР.

Своё наименование, выросший средь болот и лесов на территории бывшего колхоза «Красная Горка», посёлок получил по названию находящейся в трёх километрах ниже по течению реки Юг деревни Демьяново (и поныне существующей, из-за чего иногда возникает путаница).

Конфликт местных жителей с мигрантами 
22 июня 2012 года между местными жителями и бизнесменом, уроженцем Дагестана, владеющим пилорамой, произошёл конфликт, за ним последовали массовая драка, аресты. Вследствие этих событий глава посёлка и района ушли в отставку. Для предотвращения дальнейшей эскалации событий в посёлок были введены усиленные отряды полиции. 27 июня на место происшествия прибыл губернатор Кировской области Н. Белых.

Население

Производство 
В виду своего местоположения — на берегу ранее судоходной во время паводка реки Юг и посреди густых лесов, преимущественно хвойных, основным производством является заготовка и переработка леса. На территории муниципального поселения располагается множество небольших лесопильных предприятий (25 организаций). Наиболее крупными лесоперерабатывающими предприятиями являются градообразующий «Демьяновские мануфактуры» (ранее ЛПК «Полеко») и «Жешартский ЛПК»(ранее Подосиновский фанерный завод, построен и запущен в 2008 году).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Администрация Демьяновского городского поселения

Посёлки городского типа Кировской области
Населённые пункты Подосиновского района